Les Moreres (sèrie), telenovel·la valenciana emesa diàriament el 2007 per Canal 9, co-produïda per TVV i Zebra Producciones 
 Les Moreres (Castellolí), rajoleria al terme de Castellolí (l'Anoia)
 Camí de les Moreres, vial a la ciutat de València
 Clot de les Moreres, vall molt marcada -clot- del terme municipal d'Abella de la Conca, a la comarca del Pallars Jussà 
 Estació de les Moreres, estació de la Línia 9 del metro de Barcelona
 Fossar de les Moreres, plaça de la ciutat de Barcelona on hi ha un memorial de guerra pels morts que hi va haver en el Setge de Barcelona
 Jaciment de Les Moreres, jaciment d'època paleolítica al terme municipal de Granyena de les Garrigues a la comarca de les Garrigues
 Mas de les Moreres (Cornudella de Montsant), masia de Cornudella de Montsant (al Priorat)